

Persone
Antonio Barragán (1987) – calciatore spagnolo
Claudio Barragán (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
Javier Lozano Barragán (1933-2022) – cardinale e arcivescovo messicano
Luis Barragán (1902-1988) – architetto e ingegnere messicano
Martín Barragán (1991) – calciatore messicano
Miguel Barragán (1789-1836) – generale e politico messicano
Nanette Barragán (1976) – politica statunitense
Santiago Barragán (1987) – pilota motociclistico spagnolo
Sergio Barragán (1930-2014) – calciatore spagnolo

Musica
Barragán – album del gruppo Blonde Redhead

Fantasia
Barragan Luisenbarn – personaggio del manga Bleach